Blanka z Anjou ( Blanche d'Anjou , 1250 – 1269) byla paní z Béthune.

Život 
Blanka byla jednou z dcer Karla z Anjou a jeho první manželky Beatrix, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera V. Zřejmě v polovině šededesátých let 13. století byla provdána za Roberta, nejstaršího syna a dědice flanderského hraběte Víta z Dampierre, který se aktivně podílel na tchánově italské výpravě. Manželství nemělo dlouhého trvání. Blanka zemřela při porodu a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Flines. Syna Karla údajně otrávila macecha Jolanda Burgundská.

Vývod předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Anjouovci
Sicilské princezny
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Flines
Narození ve 13. století
Úmrtí ve 13. století